Duitsland:
Kranenburg (Noordrijn-Westfalen), een plaats en gemeente in het district Kleef
Kranenburg (Oste), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen

Nederland:
Kranenburg (Gelderland), een plaats in de gemeente Bronckhorst
Kranenburg (Overijssel), een voormalige havezate in Zwolle
Algemene Begraafplaats Kranenburg, een algemene begraafplaats op voormalige havezate in Zwolle
FC Kranenburg, een voetbalvereniging uit Den Haag
Kranenburg (molen) een voormalige molen in Utrecht
Museum Kranenburgh, een in Bergen (NH) gelegen museum met een verzameling kunstwerken van de Bergense School

Personen met de achternaam Kranenburg 
 Roelof Kranenburg, Nederlandse staatsrechtgeleerde en politicus;
 Ferdinand Jan Kranenburg, Nederlandse politicus en bestuurder;
 Carel Kranenburg, Nederlands militair en Engelandvaarder;
 Kees Kranenburg, drummer van The Ramblers;
 Leen Kranenburg, Nederlands militair en kampgevangene;
 Mark Kranenburg, Nederlands journalist.